1760 Sandra — asteroide da cintura principal
Sandra, detective de cuentos — série de animação espanhola
Sandra Cretu - cantora pop alemã, conhecida comumente apenas por Sandra
Sandra é diminuitivo de Alessandra e Cassandra, que são nomes Italianos. A Raíz deste nomes tem no grego Alexandrós, derivado do verbo aléxo, que significa "repelir, defender ou proteger". A versão feminina deste nome foi encontrada na Inglaterra como Alisaundre, por volta do ano 1205 d.C.

Desambiguações de prenomes